Сергей Васильевич Румянцев (18 июля 1913 — 24 сентября 1990) — заместитель министра высшего образования СССР, заместитель министра высшего и среднего специального образования СССР, директор Казанского авиационного института, ректор Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (ныне Российский университет дружбы народов), профессор, доктор технических наук.

Биография 
Румянцев С. В. родился 18 июля 1913 года в городе Костроме. Отец был кустарь-слесарь, а мать — кухаркой у начальницы Костромской женской гимназии. Родители рано умерли (1914 году — отец, 1919 — мать). С 1919 года по 1928 воспитывался в детских домах г. Костромы. В 1928 году окончил Школу фабрично-заводского ученичества (школа ФЗУ) и стал слесарем на Текстильной фабрике им. В. И. Ленина в г. Костроме. С 1929 по 1931 г. учился на вечернем рабфаке, который окончил без отрыва от производства. В 1937 г. с отличием окончил Московский авиационный институт по специальности «инженер-механик по авиадвигателестроению», после чего работал старшим мастером завода № 27 авиационной промышленности, а затем в системе высшего образования, в Казанском авиационном институте и Московском авиационном институте.

В 1943 г. Румянцев С. В. защитил кандидатскую диссертацию и стал доцентом, в 1956 — защитил докторскую диссертацию и был утверждён в учёном звании профессора.

С 1938 по 1953 годы работал заведующим кафедрой Казанского авиационного института (КАИ). С 1942 по 1943 — заместителем директора КАИ по научно-учебной работе, а затем с 1944 по 1946 — деканом моторостроительного факультета КАИ. С 1949 по 1953 Румянцев возглавлял Казанский авиационный институт, работая директором КАИ.

С 1955 по 1960 года Румянцев был заместителем министра высшего образования СССР, а затем заместителем министра высшего и среднего специального образования СССР. Являлся председателем Научно-технического совета Министерства.

В связи с учреждён постановлением Совета Министров СССР от 5 февраля 1960 Университета дружбы народов профессор Румянцев С. В. был назначен ректором и избран председателем Совета Университета. В качестве ректора Университета дружбы народов профессор Румянцев С. В. проработал десять лет, с 1960 по 1970 годы. С декабря 1970 г. С. В. Румянцев работал профессором кафедры «Теория воздушно-реактивных двигателей» Московского авиационного института.

Румянцев С. В. является создателем научных направлений по управлению процессами горения в поршневых и реактивных двигателях, оптимальному управлению двигателем в полёте, по системам автоматизированного проектирования (САПР) авиационных двигателей.

В 1963 г. Сергею Васильевичу было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».

Румянцев С. В. подготовил 12 кандидатов и докторов технических наук в период работы в КАИ, УДН и МАИ.

В 1926 году вступил в комсомол. В 1931 г. парторганизацией фабрики им. Ленина был принят кандидатом в члены ВКП(б), а в 1937 г. Ленинградским РК ВКП(б) Москвы — в члены ВКП(б).

Румянцев С. В. избирался членом Пленума Бауманского райкома КПСС города Казани, Казанского горкома партии, Татарского обкома партии, работал депутатом Казанского горсовета депутатов трудящихся. В 1961 был делегатом XXII съезда КПСС. Избирался членом парткома УДН и депутатом Московского городского совета депутатов трудящихся, членом коллегии Министерства высшего и среднего специального образования СССР. Был членом редколлегии журнала «Авиационная техника».

С. В. Румянцев неоднократно был делегатом от СССР на различных международных конгрессах, симпозиумах, конференциях и официальных визитах в Австрию, Индию, Румынию, КНР, Индонезию, Швейцарию, Японию, Чехословакию, Венгрию, Канаду, другие страны.

Семейное положение 
Жена — Румянцева Антонина Тимофеевна.
Дети — Ирина Сергеевна и Людмила Сергеевна.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 
 Мемориальная доска на здании Казанского технического университета.
 Мемориальная доска в старом здании Университета дружбы народов в Москве на улице Орджоникидзе.

Ссылки 
 «С. В. Румянцев: ученый, организатор, человек» Сборник. Ответственный редактор и составитель Савин В. М. — М.: Изд-во РУДН, 2003. — 496 с. 500 экз. ISBN 5-209-01588-2
 Румянцев С. В., первый Ректор РУДН, профессор
 Румянцев Сергей Васильевич — 70 ЛЕТ — Юбилей.mpg 
 О деятельности С. В. Румянцева в качестве ректора КАИ
 О деятельности Сергея Васильевича Румянцева в качестве ректора КАИ
 С. В. Румянцев, В. А. Сгилевский «Системное проектирование авиационного двигателя» М. : Изд-во МАИ, 1991. — 79 с. — ISBN 5-7035-0325-6
 Некролог — газета «Крылья Советов» № 24 (1291) от 4 октября 1990 г.

Воспитанники детских домов
Ректоры Российского университета дружбы народов
Преподаватели Казанского технического университета
Члены Казанского горкома КПСС
Депутаты Московского городского совета
Заместители министров СССР
Делегаты XXII съезда КПСС